Face au Serpent est le huitième tome de la série de bande dessinée Ric Hochet.

Publication 
Les planches de Face au Serpent ont été publiées dans le Journal de Tintin entre le 22 août 1967 et le 9 janvier 1968 (n° 34/67 à 2/68).

Personnages

Les enquêteurs 
 Ric Hochet
 Commissaire Bourdon

Les dirigeants de la Compagnie centrale d'Amsterdam 
 Max Maier 
 Scheppael
 Van der Gras

Autres personnages 
 Valberg, homme de main.
 Karta, homme de main.
 Un mystérieux médecin, en fait le docteur Vogler .
 Western : un malfrat, complice du docteur.

Lieux de l’action 
 Paris
 Amsterdam
 Namur

Résumé 
Les numéros de pages indiqués ci-dessous ne sont pas les numéros des planches. Dans la mesure où la planche 1 commence en page 3, on obtient le numéro de planche en soustrayant 2 au numéro de la page.

Mise en place de l'intrigue ( à 9) 
Une organisation criminelle internationale, dirigée par « le Serpent », menace de sabotage plusieurs grandes entreprises européennes. Celles qui refusent de payer, sous la forme de titres de la société, sont victimes d'attentats.
 
Les dirigeants de l'une de ces entreprises, basée à Amsterdam, contactent Ric Hochet par des moyens peu ordinaires (envoi d'un message dans l'appartement de Ric tiré d'une flèche depuis la rue) et lui demandent de venir à Amsterdam. Sans savoir ce qu'on va lui dire ou lui demander, Ric se rend au mystérieux rendez-vous.

Les dirigeants de la société proposent à Ric Hochet d'enquêter, dans la mesure où le maître-chanteur ordonne le versement de  parts de la société et où la société, qui s'occupe d'import-export, a d'importants entrepôts susceptibles d'être vandalisés ou détruits. Une somme de 100 000 florins lui est proposée. Ric accepte la proposition.

L'enquête ( à 27) 
Ric surveille les entrepôts de la société sur les docks d'Amsterdam. Il se fait attaquer par des bandits, qui essaient de l'ensevelir sous des palettes de produits de la mer. Une bagarre a lieu avec l'un des bandits, qui s'échappe mais qui perd une carte de visite avec un nom et une adresse : « Cornélius - Karelstraat ». S'y rendant, Ric découvre que c'est une entreprise de tatouages. Le gérant accueille Ric, qui lui montre le dessin de serpent retrouvé dans les messages de menace. Avant que l'homme ait pu lui répondre, il est assassiné par un tireur caché.

Ric poursuit l’homme, mais se fait attaquer par trois bandits. Une course-poursuite a lieu : Ric tente de semer ses poursuivants, en courant d'abord, puis en empruntant une petite vedette rapide.

Il se réfugie dans une cabine téléphonique, sur laquelle les bandits tirent, mais Ric parvient encore une fois à s'échapper.

Une troisième tentative d'assassinat a lieu alors que Ric est au volant d'une voiture de location.

En fin de compte, il est maîtrisé par les bandits alors qu'il fait le plein d'essence à une station-service. Il se retrouve emprisonné dans une pièce, avec un homme près de lui, le visage caché d'un long ruban médical.
 
Ric tente d'en savoir plus ; il comparaît même devant le chef de la bande, le Serpent, qui peut le voir mais que Ric ne voit pas (il entend uniquement la voix).

Ric tente une évasion, mais échoue. L'homme à la tête enrubannée lui annonce qu'on va lui administrer un produit chimique dans le sang… Ric ne peut pas éviter la piqûre…

Ric Hochet manipulé par le « Serpent » ( à 40) 
Capturé par l'organisation du Serpent, Ric subit donc l'injection d'une drogue créée par le mystérieux docteur enrubanné.

Ric est alors libéré et retourne voir Bourdon, qui ignore tout de la manipulation mentale que subit Ric.

Sous l'effet de la drogue administrée, Ric empêche qu'une bombe placée dans les locaux d'une entreprise soit désarmorcée par la police ; pour cela il menace Bourdon et les policiers avec un pistolet, à la grande surprise des policiers.

La bombe explose ; Ric assomme Bourdon.

Ric s'échappe en courant, puis emprunte un téléphérique , poursuivi par Bourdon. Un face-à-face tragique a lieu dans le téléphérique entre les deux hommes : Ric désarme Bourdon et menace très sérieusement de l'exécuter. Néanmoins les souvenirs de son amitié avec Bourdon commencent à affluer, sans doute en raison de la dissipation des effets de la drogue. Ric lâche son arme et a une conversation avec Bourdon.

Dénouement et révélations finales ( à 46) 
Afin d'arrêter le Serpent, les deux hommes conviennent que Ric va jouer le jeu de l'aliénation : il va faire comme s'il était resté « méchant ».

Ric et Bourdon sortent du téléphérique, où ils sont attendus par la bande de malfrats. Bourdon est emmené comme prisonnier tandis que Ric continue de jouer double-jeu.

Les deux hommes parviennent à maîtriser les hommes de main du Serpent, puis à localiser le repaire du Serpent et à le démasquer : il s'agit de Max Maier, l'un des trois dirigeants de la société batave qui avait fait appel à Ric.

Une seule ombre au tableau : le mystérieux docteur à la tête enrubannée a disparu et n'a pas pu être arrêté.

Véhicules remarqués 

 Volvo P1800, voiture de Ric Hochet
 Mercedes 220 SE, voiture de Valberg
 Facel Vega Facel III, mise à disposition de Ric Hochet
 Oldsmobile Cutlass Convertible 1966, voiture de Max Maier
 Ford Custom Deluxe 1950, voiture des bandits
 BMW 1600, mise à disposition de Ric Hochet
 Peugeot 404, voiture de la police néerlandaise

Anecdotes 
Ric Hochet pilote dans la première partie de l'album une superbe Facel Véga III, louée par ses commanditaires néerlandais. La présence de ce véhicule de luxe, qui n'était alors plus commercialisé, est un peu surprenante dans le contexte. Tibet reconnaîtra que cette voiture y figure car les auteurs admiraient cette marque.
Sur l'Ooster Dok, dans le port d'Amsterdam, Ric est aux prises avec une grue qui défonce des caisses de... boîtes de sardines, .

Une belle faute d'orthographe sur « téléférique » (sic) que l'on trouve aussi bien dans les bulles que les dessins de la planche 34 à 38. L'orthographe correcte est rétablie à la planche 39. L'inscription « téléférique » est conforme à celle de l'époque devant la station de départ. Les deux graphies sont attestées

Notes et références 

Album de Ric Hochet
Album de bande dessinée sorti en 1969